

Cucina 
 Pesto – trito composto di differenti ingredienti pestati al mortaio:
 Pesto alla genovese – condimento tipico della cucina genovese, a base di basilico, pinoli, formaggio, aglio e olio
 Pesto alla trapanese, noto anche come pesto rosso – condimento tipico della cucina trapanese, a base di pomodoro, basilico, pecorino, mandorle, aglio e olio
 Pesto modenese – condimento tipico della cucina modenese, a base di lardo, aglio e rosmarino
 Pesto di fave – condimento tipico della cucina ligure, a base di fave, aglio, menta e olio
 Pesto di pistacchi – condimento tipico della cucina siciliana, a base di pistacchi, olio e formaggio

Geografia 
 Pesto – nome ufficiale, fino al 1926, di Paestum, frazione del comune italiano di Capaccio Paestum

Musica 
 Pesto – EP dei Less Than Jake del 1999
 Pesto – album dei Buio Pesto del 2010
 Pesto – singolo di Calcutta del 2018

Altro 
 Pesto – pasta per la fabbricazione della carta ottenuta dalla macerazione di stracci triturati
 Pesto – uno dei tre Picciotti, personaggi della serie animata Animaniacs